Alpe Lusia – rilievo nel territorio di Moena
 Insalata di Lusia IGP – prodotto ortofrutticolo italiano con il marchio IGP
 Lusia – comune italiano della provincia di Rovigo in Veneto 
 Lusia – suddivisione territoriale dell'antica Attica
 Lusia Harris – ex cestista statunitense